Змагання p BMX серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2008 пройшли 20 та 22 серпня. Взяли участь 16 спортсменок p 13 країн.

Призери

Змагання

Відбірковий раунд

Півфінал

Фінал

Посилання 
 Результати на офіційному сайті Ігор